Хосе́ () — іспанське чоловіче особове ім'я. Український варіант — Йосип, Йосиф. Англійський — Джозеф. Португальський — Жозе.

Особи 
 Хосе Акасусо — аргентинський тенісист.
 Хосе Енріке Санчес — іспанський футболіст.
 Хосе Мільян-Астрай Террерос — видатний іспанський воїн, засновник Іспанського іноземного легіону.
 Хосе Марті — кубинський поет, письменник та публіцист, лідер визвольного руху Куби від Іспанії.
 Хосе Мануель Рейна — іспанський футболіст.